Willey ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Willey (1897–1978), britischer Literaturwissenschaftler
 Calvin Willey (1776–1858), US-amerikanischer Politiker
 Carlton Willey (1931–2009), US-amerikanischer Baseballspieler

 Earle D. Willey (1889–1950), US-amerikanischer Politiker
 Francis Vernon Willey (1884–1982), britischer Politiker
 Frederick Willey (1910–1987), britischer Politiker
 Gordon Willey (1913–2002), US-amerikanischer Archäologe
 Henry Willey (1824–1907), US-amerikanischer Lichenologe
 James Willey (* 1939), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Liane Holliday Willey (* 1959), US-amerikanische Autorin
 N. B. Willey (1838–1921), US-amerikanischer Politiker
 Neil Willey (* 1976), englischer Schwimmer
 Paul Willey (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Waitman T. Willey (1811–1900), US-amerikanischer Politiker
 Walt Willey (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler

Willey ist der Name mehrerer Orte:
 Willey (Herefordshire), Großbritannien
 Willey (Iowa), Vereinigte Staaten
 Willey (Warwickshire), Großbritannien

Sonstiges:
 Willey-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Willey Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Willy, Wiley